Lemaréchal ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Lemaréchal (* 1944), französischer Mathematiker
 Félix Lemaréchal (* 2003), französisch-ivorischer Fußballspieler